Miejscowości w USA:
 Republican City – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
Gminy w USA:
 Republican City (ang. Republican City Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan